Eichenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Michailowitsch Eichenbaum (1886–1959), russischer Literaturwissenschaftler
 Howard Eichenbaum (1947–2017), US-amerikanischer Psychologe
 Joseph Eichenbaum (1857 – vermutlich 1882), österreichischer Paläontologe
 Martin Eichenbaum (* 1954), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Volin, eigentlich Wsewolod Michailowitsch Eichenbaum, (1892–1945), russischer Anarchist

Siehe auch:
 Eichen
 Eichbaum
 Eichelbaum